Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2014./15. se sastojala od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad, a sudjelovalo je ukupno 4o klubova.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice  
 1. HRL 2014./15.
 2. HRL 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik, br. 18 - službeno glasilo 3. HRL Istok za žene 2014./15., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Istok za žene 2014./15., pristupljeno 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik, br. 6 - službeno glasilo 3. HRL Jug za žene 2014./15., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Jug za žene 2014./15., pristupljeno 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik, br. 14 - službeno glasilo 3. HRL Sjever za žene 2014./15., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Sjever za žene 2014./15., pristupljeno 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik, br. 30 - službeno glasilo 3. HRL Središte za žene 2014./15., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Središte za žene 2014./15., pristupljeno 6. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik, br. 15 - službeno glasilo 3. HRL Zapad za žene 2014./15., preuzeto 6. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Zapad za žene 2014./15., pristupljeno 6. lipnja 2015.

2014-15
ž-3